Еркин Тлекович Мергенов (; 6 марта 1940, Алма-Ата — 27 июля 2015, там же) — казахский  и . Основоположник казахского модернизма в скульптуре, народный депутат СССР.

Биография 
В 1962 году окончил Алма-Атинское художественное училище им. Н. В. Гоголя, отделение скульптура.

Затем, с 1963 по 1963 годы проходил службу в Советской Армии, Среднеазиатский военный округ.

В 1966—1967 годах преподавал рисование и черчение в средней школе № 105, г. Алма-Ата.

В 1973 году окончил Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова, факультет скульптуры (мастерская Л. Е. Кербеля).

С 1974 года Член Союз художников СССР

В 1974—1975 годах — старший преподаватель Кафедры рисунка (Казахский национальный педагогический университет имени Абая), г. Алма-Ата.

В 1976—1978 годах участвует в групповой выставке произведений молодых художников Казахстана, г. Москва.

В 1979 года принят в члены КПСС.

C 1980 года являлся старшим преподавателем кафедры академического рисунка Театрально-художественного института им. Т. Жургенова.
В этом же году проводит персональную выставку в Государственном музее искусств Киргизии, г. Фрунзе.

В 1981 году проходит персональная выставка, г. Рига, Латвийская ССР.

В 1982 году исключен из КПСС. В 1985 году восстановлен в рядах КПСС.

В 1987—1994 годы избирался XII съездом Союза художников Казахской ССР Председателем правления Союза художников Казахской ССР.

В 1989 г. был избран Народным депутатом СССР от Союза художников СССР, г. Москва
В этом же году проходит персональная выставка, ЦДХ, г. Москва.

В 1990 году избирается членом Верховного Совета СССР.

В 1990 году вышел из рядов КПСС.

В 1991 году он активно участвует в Международной выставке, г. Дуйсбург, ФРГ.

В 1994 году вышел из состава членов Союза художников Республики Казахстан.

C 1998 года являлся членом Совета Международной конфедерации союзов художников, г. Москва.

В 1999—2000 годах — председатель правления «Сорос-центр современного искусства» в Казахстане.

В 2000 году становится лауреатом независимой национальной премии «Платиновый Тарлан» в номинации «Изобразительное искусство».

Наиболее известные работы 
Произведения художника находятся в Государственном музее искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева; Государственной Третьяковской галерее, г. Москва, Россия; Музее русского искусства, г. Киев, Украина; Государственном музее искусств Киргизии, г. Бишкек, частных коллекциях в стране и за рубежом.

Выпускники Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства
Выпускники МГХИ им. Сурикова
Вышедшие из КПСС
Преподаватели Казахского национального педагогического университета имени Абая
Преподаватели Казахской академии искусств им. Т. К. Жургенова
Члены Союза художников СССР
Народные депутаты СССР от творческих союзов